Velika nagrada Italije 1967 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1967. Odvijala se je 10. septembra 1967.

Dirka 

|-
! 1
| 14
|  John Surtees
| Honda
| 68
| 1:43:45,0
| 9
| 9
|-
! 2
| 16
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 68
| + 0,2 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 20
|  Jim Clark
| Lotus-Ford
| 68
| + 23,1 s
| 1
| 4
|-
! 4
| 30
|  Jochen Rindt
| Cooper-Maserati
| 68
| + 56,6 s
| 11
| 3
|-
! 5
| 36
|  Mike Spence
| BRM
| 67
| +1 krog
| 12
| 2
|-
! 6
| 32
|  Jacky Ickx
| Cooper-Maserati
| 66
| +2 kroga
| 15
| 1
|-
! 7
| 2
|  Chris Amon
| Ferrari
| 64
| +4 krogi
| 4
|  
|-
! Ods
| 22
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 58
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jo Siffert
| Cooper-Maserati
| 50
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 24
|  Giancarlo Baghetti
| Lotus-Ford
| 50
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 4
|  Bruce McLaren
| McLaren-BRM
| 46
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jo Bonnier
| Cooper-Maserati
| 46
| Pregrevanje
| 14
|  
|-
! Ods
| 34
|  Jackie Stewart
| BRM
| 45
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 18
|  Denny Hulme
| Brabham-Repco
| 30
| Pregrevanje
| 6
|  
|-
! Ods
| 12
|  Guy Ligier
| Brabham-Repco
| 26
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 38
|  Chris Irwin
| BRM
| 16
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 10
|  Ludovico Scarfiotti
| Eagle-Weslake
| 5
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 8
|  Dan Gurney
| Eagle-Weslake
| 4
| Motor
| 5
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Jim Clark 1'28.500

Formula 1 sezona 1967
1967